Anton Tkáč – ex pistard cecoslovacco
 Julija Tkač – lottatrice ucraina, specializzata nella lotta libera
 Serhij Tkač – serial killer sovietico